Suiko puede referirse a:
 Suiko, criatura mitológica en China y Japón.
 Suiko, emperatriz de Japón (554-628).